Hugo Marinho Borges Calderano (* 22. Juni 1996 in Rio de Janeiro) ist ein brasilianischer Tischtennisspieler. Von 2014 bis 2021 trat der Rechtshänder für die TTF Liebherr Ochsenhausen in der Bundesliga an. Er ist mehrfacher Lateinamerikanischer Meister.

Werdegang 
Hugo Calderano siegte fünfmal bei Word Junior Circuit Turnieren. 2012 und 2013 nahm er an den Weltmeisterschaften teil, kam dabei allerdings nicht in die Nähe von Medaillenrängen. Bereits als noch Fünfzehnjähriger besiegte er 2012 bei den Brazilian Open den Belgier Jean-Michel Saive und holte Silber im Doppel. 2013 folgte seine erste Einzelmedaille auf der World Tour, als er die Brazilian Open gewann, bei der Jugend-Weltmeisterschaft im selben Jahr erreichte er im Einzel und Doppel das Viertelfinale.

2014 wechselte er vom brasilianischen Verein Sa Caetano de Sul zu den TTF Liebherr Ochsenhausen und an das dortige Liebherr Masters College. Im selben Jahr holte er außerdem bei den Olympischen Jugendspielen Bronze im Einzel.

Von 2014 bis 2016 gewann er im Einzel und mit der Mannschaft dreimal in Folge die Lateinamerika-Meisterschaft, 2016 außerdem den Lateinamerika Cup, womit er der erste Spieler wurde, der beide Titel gleichzeitig hielt. Außerdem siegte er im Einzel und mit dem Team bei den Panamerikanischen Spielen 2015 und qualifizierte sich für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro, bei denen er im Einzel das Achtelfinale erreichte, mit dem Team aber in der ersten Runde auf Südkorea traf und ausschied. Im Juli 2016 erhielt er zusätzlich zur brasilianischen dank seines portugiesischen Großvaters auch die portugiesische Staatsbürgerschaft, wodurch er in europäischen Vereinswettbewerben als EU-Bürger eingesetzt werden kann.

Bei seiner ersten Teilnahme am World Cup im Oktober 2016 erreichte er das Achtelfinale, in dem er Xu Xin mit 0:4 unterlag. Durch Erfolge unter anderem bei den Austrian Open rückte er in der Weltrangliste im Februar 2017 bis auf Platz 17 vor, was eine neue Bestmarke darstellte. 2017 schied er bei der WM in der Runde der letzten 32 gegen Xu Xin aus, wurde Panamerikameister, nahm aber nicht am Panamerican Cup teil, sodass er sich auch nicht für den World Cup qualifizierte. Bei den Qatar Open im März 2018 schlug er mit Timo Boll, Tomokazu Harimoto und Lin Gaoyuan die Nummern 1, 12 und 4 der Weltrangliste – dabei gab er nur einen Satz ab – und unterlag im Finale dem Vize-Weltmeister Fan Zhendong mit 0:4, wobei er in den ersten beiden Sätzen deutliche Führungen und Satzbälle nicht nutzen konnte. Mit der brasilianischen Mannschaft schlug er bei der WM 2018 unter anderem Vize-Europameister Portugal und erreichte überraschend das Viertelfinale, das gegen Deutschland verloren ging. Im Juli erreichte er erstmals einen Platz in den Top 10 der Weltrangliste, beim World Cup im Oktober schied er aber bereits in der Gruppenphase aus. Im Dezember rückte er auf Platz 6 der Weltrangliste vor und schlug bei den Grand Finals im Viertelfinale den Weltranglistenersten Fan Zhendong, schied dann aber gegen Tomokazu Harimoto aus.

In der Saison 2018/19 wurde er mit dem TTF Liebherr Ochsenhausen Deutscher Meister und Pokalsieger. Bei der Weltmeisterschaft 2019 kam er ins Achtel-, beim World Cup ins Viertelfinale. Im Finale der TTBL-Play-offs 2020 traf er mit Ochsenhausen wie schon im Vorjahr auf Saarbrücken, wurde mit seinem Team nach einer 1:3-Niederlage aber diesmal nur Vizemeister.

2021 nahm er zum zweiten Mal an den Olympischen Spielen teil. Dort kam er im Einzel ins Viertelfinale, das er nach einer Führung von 2:0 und 8:4 noch mit 2:4 gegen Dimitrij Ovtcharov verlor.

Privat 
Hugo Calderanos Schwester ist brasilianische Schülermeisterin.

Turnierergebnisse

Literatur 
 Jürgen Schattmann: Der Traumjäger, Zeitschrift tischtennis, 2014/12 Seite 20
 Susanne Heuing: Portrait – Das Multitalent, Zeitschrift tischtennis, 2020/10 Seite 20–25

Weblinks 

 Homepage (abgerufen am 24. November 2014)
  (abgerufen am 24. November 2014)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Brasilien)
Tischtennisspieler (Gazprom Fakel Orenburg)
Tischtennisspieler (TTF Ochsenhausen)
Panamerikaspielesieger (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Brasilien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2014
Teilnehmer an den Panamerikanischen Spielen (Brasilien)
Portugiese
Brasilianer
Geboren 1996
Mann